Окен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Лоренц Окен (нім. Lorenz Oken, 1 серпня 1779, Оффенбург, Баден-Вюртемберг — 11 серпня 1851, Цюрих, Швейцарія) — німецький натураліст, ботанік, біолог .
 46563 Окен (46563 Oken) — астероїд головного поясу